Goodies — в дословном переводе с английского — конфеты, сладости. Goodies может означать следующее:
 Goodies — альбом американского музыканта Джей Джей Джонсона.
 Goodies — альбом американского гитариста и певца Джорджа Бенсона.
 Goodies — дебютный студийный альбом американской певицы Сиары.
 «Goodies» — дебютный сингл Сиары с одноимённого альбома.

The Goodies 
 The Goodies — британская комедийная труппа: Тим Брук-Тейлор (1940—2020), Грэм Гарден (род. 1943) и Билл Одди (род. 1941), создатели одноименного юмористического сериала.
 The Goodies — британский комедийный сериал в жанрах ситкома, сюрреалистического юмора и пародии, снятый одноименной труппой. Сериал шел на BBC2 с ноября 1970-го по февраль 1980 года. Всего вышло в эфир 67 серий и два рождественских выпуска.